Запоро́жская:

 Запорожская — станица в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Запорожская — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Запорожская — площадь в Партизанском районе Минска.

Разное 

 Запорожская АЭС
 Запорожская губерния
 
 Запорожская область
 Запорожская Сечь
 Запорожская ТЭС

См. также